Васи́лівська ву́лиця — назва вулиці в деяких містах України.

 Василівська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Василівська вулиця — вулиця в місті Ніжині.
 Василівська вулиця — вулиця в місті Слов'янськ.
 Василівська вулиця — вулиця в місті Ужгороді.

Вулиці